Le Bouclier ouest-africain est composé de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Il laisse sa place à l'Est à des rifts et des lacs tels que le lac Victoria.
Il est composé essentiellement de granit. 

Région en Afrique

en:Bulge of Africa